

Населені пункти та їхні частини

 Яворек — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Яворек — село в гміні Зомбковіце-Шльонське Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Яворек — село в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Яворек — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Яворек — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Яворек — частина села Псари в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яворек — частина села Себоровіце в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Яворек — колонія в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства

Примітки